Chuck Review (; настоящее имя — Дании́л Серге́евич Лазаре́нков; род. 19 сентября 1996, Химки, Московская область) — российский ютубер, режиссёр, сценарист, телеведущий и актёр. Создатель и владелец YouTube-канала «Chuck Review». Ведущий передач «Видеосалон: Базука», «Новости 2x2» и «Чак ТВ» на телеканале 2x2.

Биография 
Даниил Лазаренков родился 19 сентября 1996 года в Химках Московской области. Его родители «завязаны на работе с ТВ», поэтому с отцом он виделся очень редко. По его признанию, с самого детства ему очень нравилось делать короткометражные фильмы или stop-motion фильмы с фигурками LEGO.

В 2014 году Лазаренков подал заявку на поступление во ВГИК (актёрский факультет) и Гуманитарный институт телевидения и радиовещания им. М. А. Литовчина (специальность — «журналистика»), в итоге поступил в ГИТР. Когда Лазаренков перешёл на второй курс института, ввиду ухода ряда его сотрудников и преподавателей (в том числе и мастера Е. В. Жаринова), концепция обучения была изменена, чем он был недоволен. Во время учёбы проходил практику на радиостанциях «Маяк», «Культура» и Общественном телевидении России. В конечном итоге окончил ГИТР в 2018 году.

Был в числе видеоблогеров, приглашённых на заседание в Государственной думе, которое состоялось 19 июня 2017 года, но отказался от участия.

Карьера

YouTube 
В 2011 году в возрасте 15 лет, вдохновившись творчеством Ностальгирующего Критика и Руслана Усачева, начал записывать ролики для видеохостинга YouTube под никнеймом «Norisss». Придумал его, будучи фанатом фильмов с Чаком Норрисом, когда писал рецензии на фильмы на «КиноПоиске». Позднее он решил сменить название канала на «Chuck Review».

Самой первой попыткой Лазаренкова сделать видео в апреле 2011 года стала рубрика, сделанная в «Microsoft PowerPoint» и смонтированная в «Windows Movie Maker», под названием «Кино-Бум». Первая рецензия, выпущенная Лазаренковым на YouTube, была на фильм «Утомлённые солнцем 2: Цитадель». В этом видео Лазаренков искусственно занизил свой голос, так как боялся критики. С октября 2013 года стал появляться в кадре. Его творчество поддержали мать Елена Анатольевна, бабушка Вера Николаевна и тётя Евгения.

Тематика его канала разнообразна — Лазаренков составляет рейтинги, высказывает собственное мнение об актуальных мировых событиях или личностях, записывает обзоры на кино‑ и анимационные ленты, а также сериалы, рекламу, компьютерные игры и телешоу. В один момент Лазаренкову надоело заниматься обзорами: он захотел сменить формат на скетчи и создать новый канал, но позднее отказался от идеи.

В декабре 2015 года его канал преодолел отметку в 100 000, а в апреле 2020 года — 1 000 000 подписчиков.

17 ноября 2021 года в честь 10-летия Chuck Review на канале был выпущен документальный фильм об истории Лазаренкова и его творчества.

Киноиндустрия 
В 2018 году Лазаренков снял свой первый полнометражный фильм — сатиру на телеканал «РЕН ТВ» — под названием «Нержавеющий». В течение сентября он и его команда представили картину изначально в ряде городов России, а затем зрителям московского кинотеатра «Октябрь». До этого Лазаренков уже показывал свой «трэш-обзор» на шоу «Битва экстрасенсов» в кинотеатре, устроив мини-сходку с подписчиками.

22 октября фильм был опубликован на YouTube. По словам Лазаренкова, бюджет фильма составил больше миллиона рублей. Большая часть фильма была снята в Минске, а последние сцены — в Москве. В итоге, после негативных отзывов от зрителей, спустя год Лазаренков сам создал «трэш-обзор» на «Нержавеющего».

В начале 2019 года Лазаренков участвовал в русском дубляже мультфильма «Лего. Фильм 2». Тогда же снял короткометражный фильм «Дырявый подарок» для сборника от канала «ЕГОР» «Чёрное зеркало по-русски». После этого он принял участие в создании альманаха на тему «Психические расстройства» (сегмент «Бимбо») и снял ещё одну сатиру — «Отель „Триумф“» (пародия на фильм «Четыре комнаты»). В серии видеороликов были сделаны обзоры на ток-шоу «Модный приговор», «Давай поженимся!», «Жить здорово!» и «Мужское / Женское», выходящие на «Первом канале».

В июне 2022 года состоялся закрытый показ новой киноработы Лазаренкова — короткометражного фильма «Не шурши!», основанного на сказке «Лихо одноглазое» Александра Афанасьева.

Телевидение 
В марте 2020 года Лазаренков совместно со своим другом Георгием Будзом (Mefisto) стал одним из ведущих передачи «Видеосалон: Базука» на телеканале 2x2, которую вёл до начала июня. Создатели шоу вдохновлялись телепередачами «Денди — Новая реальность», «У всех на устах» с Натальей Дарьяловой и рубрикой «Очумелые ручки» из программы «Пока все дома».

С октября 2020 года — один из ведущих межпрограммной обзорной передачи «Новости анимации» (позднее — «Новости 2x2»). В августе 2021 года Лазаренков начал вести новое шоу 2х2 про мультфильмы и фильмы для взрослых, сопровождающее кинопремьеры телеканала — «Чак ТВ».

Настольная игра 
В 2021 году Лазаренков и Джимми Курьянцев с канала «ГлавКУЛЬТ» выпустили свою настольную игру под названием «Чики-мони».

Примечания

Ссылки 
 

Актёры озвучивания России
Ютуберы, известные под псевдонимами